Siaka Tiéné (Abidjan, 22 de fevereiro de 1982) é um futebolista profissional da Costa do Marfim que atua como lateral.

Carreira 
Tiene integrou o elenco da Seleção Marfinense de Futebol, na Copa do Mundo de 2010.

Títulos
 Paris Saint-Germain
 Campeonato Francês: 2012-13

 Costa do Marfim
 Campeonato Africano das Nações: 2015

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Abidjã
Futebolistas da Costa do Marfim
Futebolistas do ASEC Mimosas
Futebolistas do Mamelodi Sundowns Football Club
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas do Stade de Reims
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do Paris Saint-Germain Football Club
Futebolistas do Montpellier Hérault Sport Club
Jogadores da Seleção Marfinense de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010